* Тевяшов, Степан Иванович (1718)
 Тевяшов, Степан Иванович (1730)